Мухино — название населённых пунктов в России:

 Мухино — село в Шимановском районе Амурской области.
 Мухино — село в Иволгинском районе Бурятии.
 Мухино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Мухино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Мухино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Мухино — деревня в Чунском районе Иркутской области.
 Мухино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Мухино — село в Зуевском районе Кировской области.
 Мухино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Мухино — деревня в Вохомском районе Костромской области, Бельковское сельское поселение.
 Мухино — деревня в Вохомском районе Костромской области, Воробьёвицкое сельское поселение.
 Мухино — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Мухино — село в Хомутовском районе Курской области.
 Мухино — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Мухино — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Мухино — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Мухино — деревня в Чистоозерном районе Новосибирской области.
 Мухино — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Мухино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Мухино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Мухино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Мухино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Мухино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Мухино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Мухино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Мухино — деревня в Калининском районе Тверской области, Кулицкое сельское поселение.
 Мухино — деревня в Калининском районе Тверской области, Медновское сельское поселение.
 Мухино — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Мухино — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Мухино — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Мухино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Мухино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Мухино — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Аэропорт «Мухино» — прежнее название международного аэропорта «Байкал» города Улан-Удэ, Бурятия.
 Мухино-Городище